Zwischen allen Stühlen ist der Titel folgender Filme:

 Zwischen allen Stühlen (1994), deutscher Fernsehfilm von Petra Seeger 
 Zwischen allen Stühlen (2012), französischer Film von Pascal Bonitzer
Siehe auch:
 Zwischen den Stühlen